Ассоциа́ция (от  «соединять») — объединение.

Наука 
 Ассоциация (геоботаника) — основная единица классификации растительного покрова.
 Ассоциация (логика) — замена сложных форм строения, функционирования и взаимодействия на простые общепонятные формы, без искажения смысла.
 Ассоциация (объектно-ориентированное программирование) — отношение между классами объектов, которое позволяет одному экземпляру объекта вызвать другой.
 Ассоциация (психология) — связи между психическими явлениями.
 Ассоциация (союз) — добровольное объединение юридических лиц.
 Ассоциация (статистика) — отношения между двумя измеренными количествами, синоним корреляции.
 Ассоциация (химия) — объединение простых молекул или ионов в более сложные.
 Ассоциация файлов — функция современных операционных систем.
 Ассоциативная память — особый вид компьютерной памяти для быстрого доступа по содержимому.
 Генетическая ассоциация — ситуация, когда один или несколько генотипов в популяции сочетаются с фенотипическим признаком чаще, чем можно было бы ожидать при случайном возникновении.
 Звёздные ассоциации — группировки гравитационно несвязанных или слабо связанных звёзд.

Музыка 
 The Association — американская музыкальная группа.
 «Ассоциация» — краткое название советской и российской рок-группы «Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодёжи на стезю добродетели».